Tettau (Brandenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Tettau (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren